Seira kan syfta på:
 Seira (släkte), ett släkte av urinsekter
 Seira (kommun), en kommun i Aragonien, Spanien
 Seira (kommunhuvudort), huvudorten i kommunen Seira